Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1970-1971 a vu la victoire du FC Saint-Gall.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Saint-Gall et le FC Granges sont promus en Ligue nationale A
 Le CS Chênois rejoint la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Fribourg et l'AC Bellinzone sont relégués en Ligue nationale B
 L'Urania Genève Sport et le Young Fellows Zurich sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1970
Sport en Suisse en 1971